Juri Jelissejew (russisch Юрий Елисеев) ist der Name folgender Personen:
* Juri Konstantinowitsch Jelissejew (* 1949), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und -trainer, siehe Jurij Jelissjejew
 Juri Michailowitsch Jelissejew (1996–2016), russischer Schachspieler